Vo’ – miejscowość we Włoszech
 Vo – miasto w fikcyjnym Argonath